Horodnje (ukrainisch ; russische Entsprechung Gorodnoje/Городное oder Ogorodnoje/Огородное) heißen folgende geographische Objekte:

 Horodnje (Rosdolne), Dorf im Rajon Rosdolne, Autonome Republik Krim
 Horodnje (Krasnokutsk), Dorf im Rajon Krasnokutsk, Oblast Charkiw, Ukraine
 Horodnje (Losowa), Dorf im Rajon Losowa, Oblast Charkiw, Ukraine
 Horodnje (Starobilsk), Dorf im Rajon Starobilsk, Oblast Luhansk, Ukraine
 Horodnje (Perewalsk), Dorf im Rajon Perewalsk, Oblast Luhansk, Ukraine
 Horodnje (Bolhrad), Dorf im Rajon Bolhrad, Oblast Odessa, Ukraine
 Horodnje (Ljuboml), Dorf im Rajon Ljuboml, Oblast Wolyn, Ukraine

Siehe auch: 
 Gorodnoje 
 Ogorodnoje